José Padilla ist der Name folgender Personen:

* José Padilla (Boxer) (1911–??), philippinischer Boxer
 José Padilla (Musiker) (1955–2020), spanischer DJ und Musiker
 José Padilla (Terrorverdächtiger) (* 1970), US-amerikanischer Terrorismusverdächtiger
 José Padilla Sánchez (Maestro Padilla; 1889–1960), spanischer Komponist und Pianist
 José Guadalupe Padilla Lozano (1920–2013), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Veracruz